Wywiad diagnostyczny – rozmowa badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz.

Typy wywiadu:
skategoryzowany
niekategoryzowany
jawny
ukryty
jawny nieformalny
indywidualny
zbiorowy

Metody badań społecznych